World Series steht für:

 World Series, Finale der amerikanischen Baseball-Profiligen
 World Series of Poker, Pokerturniere
 World Series of Skiing, Skirennen
 World Series of Snooker, Snookerturniere
 Guinness World Series of Pool, Poolbillardturniere, siehe Asian 9-Ball-Tour